Mathonet ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Mathonet (* 1923), deutsche Schriftstellerin, siehe Aenne Franz
 Jean Mathonet (1925–2004), belgischer Fußballspieler 
 Johann Hubert Mathonet (1793/1795–1879), Bürgermeister von Bad Godesberg